Mazi ima više značenja:
 Mazi (Bolcano)
 Mazi
 Mazi (Potenca)
 Mazi (Trento)
 Mazi (Verona)
 Mazi (Vibo Valencija)
 Mazi (Vičenca)